

Polska 
 Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Bydgoszczy
 Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Chełmnie
 Kościół św. Piotra i Pawła w Chojnowie
 Kościół św. Piotra i Pawła w Gdańsku
 Katedra Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach
 Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gnieźnie
 Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach
 Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie
 Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie (patrz Klasztor Benedyktynów w Tyńcu)
 Bazylika kolegiacka św. Piotra i Pawła w Kruszwicy
 Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Lachowicach
 Kolegiata Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim
 Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Międzyrzecu Podlaskim
 Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Opolu
 Kościół św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Policach-Jasienicy
 Bazylika archikatedralna Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu
 Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Prudniku
 Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Rąbiniu
 Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Sławsku
 Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie
 Kościół św. Piotra i św. Pawła w Szczecinie
 Kościół św. Piotra i św. Pawła w Świętochłowicach
 Kościół św. św. Piotra i Pawła w Toruniu (patrz Kościół i klasztor poreformacki w Toruniu na Podgórzu)
 Kościół św. Piotra i św. Pawła we Wrocławiu
 Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zagórowie
 Bazylika kolegiacka Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu

Czechy 
 Katedra Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Brnie
 Kościół Świętych Piotra i Pawła w Mielniku

Litwa 
26 kościołów w tym:
 Bazylika archikatedralna Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kownie
 Katedra Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Szawlach
 Kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie

Piotr, św.